Франсиско-Мадеро () — топоним в честь президента Мексики — Франсиско Мадеро.

 Франсиско-Мадеро— муниципалитет в штате Идальго.
 Франсиско-Мадеро — муниципалитет в штате Коауила.
 Франсиско-Мадеро — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Франсиско-Мадеро — посёлок в штате Наярит в муниципалитете Тепик.
 Франсиско-Мадеро — посёлок в штате Табаско, в составе муниципалитета Сентла.